Lac-des-Aigles, Témiscouata, Québec (Village)
 Lac des Aigles (Témiscouata), lac du Bas-Saint-Laurent, Québec
 Lac des Aigles (Mékinac), Rivière-de-la-Savane; Mékinac, Québec